El nombre Anders Petersen puede referirse a:

 Anders Petersen (boxeador)
 Anders Petersen (fotógrafo)
 Anders Petersen (historiador)
 Anders Petersen (tirador)